97-й выпуск  Вуэльта Каталонии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Каталония. Гонка проводилась с 20 по 26 марта 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017. Победу, второй раз в карьере, одержал испанский велогонщик Алехандро Вальверде из .

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд. Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 7 профеконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 199 гонщиков. До финиша доехали 10 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1113,2 километра. Старт находился в Калельи, а финиш — в столице Каталонии Барселоне. Второй этап прошел в формате командной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 

Также за этапы

Дополнительно лидеру генеральной классификации после каждого этапа начислялось по 10 очков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Каталонии 2017 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
2017 год в Испании
Март 2017 года